Franz Ramharter ist der Name folgender Personen:

* Franz Ramharter (Schauspieler) (1870–1919), österreichischer Regisseur und Schauspieler
 Franz Ramharter (Sänger) (1926–2008), österreichischer Sänger (Bariton)